Соревнования по плаванию  на дистанции 50 метров баттерфляем у мужчин на чемпионате мира по водным видам спорта 2013 года проводились с 28 по 29 июля в Палау Сан Жорди. В них приняли участие 78 спортсменов из 71 стран.

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Полуфиналы  (PDF)
 Финал  (PDF)

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2013